Bombus (животные) — научное название рода Шмели.
 Bombus (программа) — jabber-клиент для мобильных устройств.